Гран-при Великобритании  года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1961 года. Автогонки прошли 15 июля 1961 года на трассе Эйнтри, вблизи Ливерпуля. Весь уикенд на трассе было влажно, проливной дождь сопровождал обе квалификации и начало гонки. В этом году на британском гран-при главенствовали автомобили Феррари. В итоге их водители заняли все три ступеньки подиума. Победил в гонке немец Вольфганг фон Трипс, стартовавший с 4-й позиции и лидировавший на протяжении большей части дистанции. Это была вторая и последняя победа фон Трипса. Стартовав с поул-позиции Фил Хилл пришёл к финишу вторым, а его соотечественник Ричи Гинтер закончил гонку третьим.

|}

 Поул-позиция: Фил Хилл - 1:58,8
 Быстрый круг: Тони Брукс - 1:57,8
 Круги лидирования: Фил Хилл 6 кругов (1-6); Вольфганг фон Трипс 69 кругов (7-75).
 Ferrari победил в чемпионате конструкторов за три гонки до конца чемпионата.
 Дебют в Чемпионате Мира Формулы-1 для Джерри Эшмора

Положение в чемпионате после Гран-при

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Великобритании